Il singolare del torneo di tennis Busan Open Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Danai Udomchoke 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (finale)
 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Cecil Mamiit (semifinali)

 John-Paul Fruttero (secondo turno)
 Jacob Adaktusson (primo turno)
 Todd Widom (secondo turno)
 Robert Kendrick (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2006